Журавлёво — село в Балейском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Нижнеильдиканское». Основано в конце XVIII — начале XIX века.

География 
Село находится в восточной части района, на правом берегу реки Малый Ильдикан, вблизи места впадения её в реку Талангуй, на расстоянии примерно 31 километра (по прямой) к востоку от города Балея. Абсолютная высота — 686 метров над уровнем моря. Через Журавлёво проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 43,8 %, женщины — соответственно 56,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 71 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют клуб и фельдшерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района